

Пеплово — село в гміні Бодзанув Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Пеплово — село в гміні Вечфня-Косьцельна Млавського повіту Мазовецького воєводства